Vogoride / Vogoridis:
 Nicolae Vogoride
 Ștefan Vogoride
 Alecu Vogoride / Alexandru Bogoridi, prinț, primul Guvernator General al Rumeliei Orientale, între 1879–1884.

Nume de familie grecești